Себампо има више значења:

 Себампо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Себампо, Роберто Росас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику